Андре́й Ви́кторович Клеме́нтьев (; 7 сентября 1973 года, Рига) — латвийский политик, депутат Сейма Латвии с 1998 года. Представитель Социал-демократической партии «Согласие».

Биография 
Родился 7 сентября 1973 года в Риге. Начал работать в 1992 году инспектором пенсионного отдела социального обеспечения Латгальского предместья Риги. В 1994—1998 годах был инспектором Криминальной полиции МВД в звании лейтенанта. В 1998 году получил степень бакалавра экономических наук в Рижском Авиационном университете, а в 2011 степень магистра социальных наук в сфере общественного руководства в Латвийском университете.

Политическая деятельность 
В 1998 году Андрей Клементьев стал депутатом VII Сейма от партии «Равноправие» блока «ЗаПЧЕЛ». В составе парламентской следственной комиссии участвовал в расследовании «Педофилгейта» — скандального дела, в котором были замешаны влиятельные латвийские политики.

В 2002 был избран в VIII Сейм. В феврале 2003, когда Партия народного согласия покинула «ЗаПЧЕЛ», чтобы создать собственную фракцию, Клементьев вместе с тремя другими депутатами «Равноправия» Александром Барташевичем, Виталием Орловым и Анатолием Мацкевичем перешёл в ПНС. Это спровоцировало инцидент: член «Равноправия» Наталия Ёлкина проникла на заседание ПНС и попыталась швырнуть в «перебежчиков» тридцать латов. Деньги попали в Валерия Агешина. Лидер «Равноправия» Татьяна Жданок и председатель Владимир Бузаев отметили, что не знали о намерениях Ёлкиной, но считают её поступок заслуженным. C 2003 по 2006 Клементьев стал заместителем председателя фракции ПНС (c 2005 «Центра согласия») в Сейме.

С 2006 по 2010 (IX Сейм) был заместителем секретаря Сейма.

С 2010 по 2014 (X и XI Сейм) занимал должность заместителя председателя Сейма Солвиты Аболтини.

С 2014 (XII и XIII Сейм) является секретарём Сейма.

Безуспешно участвовал в выборах в Европарламент 2009 и 2014 годов.

Семья 

Родители — Виктор и Тейксма Клементьевы. Брат  — Юрий Клементьев, также состоял в ПНС, был признан виновным в организации скупки голосов на парламентских выборах 2006 года, после чего вышел из партии.

Жена — Сармите Клементьева, в браке родились два сына.

Примечания 

Депутаты седьмого Сейма Латвии
Депутаты восьмого Сейма Латвии
Депутаты девятого Сейма Латвии
Депутаты десятого Сейма Латвии
Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Депутаты тринадцатого Сейма Латвии
Полицейские Латвии